Estádio Custódio Antunes je nogometni stadion u gradiću Leça da Palmeiri u Portugalu.

Pušten je u uporabu 1992. godine. Ima jednu natkrivenu i trije otkrivene tribine. Ima rasvjetu, tako da se na njemu mogu igrati i noćne utakmice.

Može primiti 18.000 gledatelja.

Na njemu svoje domaće susrete igra nogometni klub Leça.

Custódio Antunes